Данівка — село Козелецького району Чернігівської області
 Данівка — недалеко від Межиріччя, Підляшшя

Посилання 
 http://archivelviv.gov.ua/wp-content/uploads/2020/07/Малі-друзі-Ч.7-8-1941-р..pdf